Campeonato Uruguayo de Fútbol 1906 puede referirse a:

 el campeonato 1906 de la Primera División;
 el campeonato 1906 de la Segunda División.